3Racha, boys band sud-coréen de K-pop ;
 Ratcha ou Racha, province historique de la Géorgie.